Baldisseresi – abitanti di Baldissero Canavese
Baldisseresi – abitanti di Baldissero Torinese
Baldisseresi – abitanti di Baldissero d'Alba